James Cooley (1926-2016) – matematico statunitense
 James Cooley, ambasciatore degli Stati Uniti in Perù (1826-1828)
 James Cooley (1802-1882) – libraio, banditore e politico di New York
 James Cooley – attore statunitense dell'epoca del cinema muto

Altro 
 James Cooley Field – fotografo statunitense
 James Cooley Fletcher (1823-1901) – missionario